Die Allianz selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e. V. (asr) ist ein deutscher Branchenverband von Reisebüros und Reiseveranstaltern aus dem Mittelstand. Die Geschäftsstelle befindet sich in Berlin.

Geschichte 
Der Verband wurde 1976 unter dem Namen „Arbeitskreis selbständiger Reisebüros“ zunächst im Deutschen Reiseverband gegründet. Seine erste Abkürzung hat er asr bis heute beibehalten. 1983 wurde der Name um „Berufsverband für mittelständische Reiseunternehmen“ ergänzt. Seit 1986 lautet die Bezeichnung „asr Bundesverband mittelständischer Reiseunternehmen e. V.“, diese wurde im November 2007 in Allianz selbständiger Reiseunternehmen umbenannt. Mitglieder des Reiseverbandes können Reisebüro, Reiseveranstalter und touristische Dienstleister, wie bspw. Mietwagenanbieter, Versicherungen, Visadienstleister und Softwareunternehmen werden.

Aufgaben und Ziele

Zielsetzung 
Der Verein vertritt ausschließlich die Interessen des unternehmergeführten Mittelstandes in der Tourismuswirtschaft. Ziel ist es, sowohl auf Reisemittlerseite, als auch im Bereich Reiseveranstaltung eine Vielfalt im Markt zu erhalten.

Einerseits soll der Verband als Servicestation für seine Mitglieder dienen. Deshalb bietet der Verein Rechtsberatung in Problemfällen, Hilfe und Rat bei betriebswirtschaftlichen Fragen oder Entscheidungen, Sonderkonditionen, Vermittlung von Know-how in sich ändernden Wettbewerbs- und Arbeitsbedingungen, Fortbildungen an.

Zum anderen betreibt der Verein Lobbyarbeit innerhalb der Branche und auf allen politischen Ebenen und legt Wert auf konstruktive Zusammenarbeit mit allen im Tourismus tätigen Verbänden und Organisationen, jedoch ohne den Kampf für die Interessen der Mitglieder dem unterzuordnen.

Auch Sanften Tourismus sieht der Verband als seine Aufgabe und hat aus diesem Grund 2007 die aktive Unterstützung der Mitglieder bei der Integration von umweltfreundlichem und sozial verantwortlichem Tourismus als Zweck in die Satzung implementiert.

Als ein Ziel erachtet der Verband die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, vor allem auch über die allgemeinen Medien, für die Notwendigkeit der Erhaltung mittelständischer Strukturen auch in der Tourismuswirtschaft. In den letzten Jahren setzte sich der Verband speziell für die Themen
 Überbrückungshilfen für von der Pandemie betroffene Tourismus-Unternehmen
 Pauschalreiserichtlinie
 Nachwuchskräftesicherung, Fachkräfteförderung
 Ausbildung im Tourismus für Auszubildende und Quereinsteiger
 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Hotelleistungen bei Reiseveranstaltern
 Pflicht zur Insolvenzabsicherung von Fluggesellschaften
 Praxisferne, bürokratische und teils existenzgefährdende Regelungen, die bei der unzureichenden Umsetzung der europäischen Pauschalreiserichtlinie in deutsches Recht entstanden sind
 Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung, die insbesondere KMU vor immense Herausforderungen stellt
 Zwangsmitgliedschaften in den Kammern
 Interessenvertretung bei branchenwidrigen Auseinandersetzungen und Verstößen
 unzureichend geregelte VISA Frage
 ungenügende Marktregelungen für Rückvergütungen durch Banken bei Wettbewerbsverstößen
ein.

Politische Interessenvertretung 
 Interessenvertretung bei branchenwichtigen Auseinandersetzungen
 Interessenvertretung bei Verstößen in der Tourismusbranche
 Erhaltung und Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Mittelstand
 Förderung gewerbepolitischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Belange der Mitglieder
 Vertretung gegenüber in- und ausländischen Vereinigungen
 Vermittlertätigkeit in Streitfällen
 Förderung des fachlichen Wissens in der Tourismuswirtschaft
 Information der Mitglieder über Entwicklungen in der Reisebranche
 Kommunikation der Bedeutung des Mittelstandes in der Tourismusbranche
 Sensibilisierung von Politik und Öffentlichkeit für Belange des Mittelstandes
 Förderung von umweltschonendem und sozialverträglichem Tourismus

Präsidium 
Das Präsidium besteht aus drei Personen:
 Präsidentin Anke Budde (Budde Urlaubsreisen, Bretzenheim)
 Vizepräsident Klaus Gehrke (ex2ex GmbH, Siegburg)
 Vizepräsident Finanzen Winfried Schule (BesttimeTouristik, Lehrte)
Geschäftsführung

geschäftsführendes Präsidiumsmitglied: Anke Budde

Vorstand 
Der Vorstand setzt sich aus den Ausschussvorsitzenden zusammen:
 Ausschuss Reiseveranstalter: Joachim Müller (Muldental Reisen, Grimma)
 Ausschuss Reisemittler: Kevin Walther (Reisebüro Fernweh, Apolda)
 Ausschuss Bildung: Dirk Aufermann
 Ausschuss Recht & Unternehmenssicherung: Nils Schmidt (MDT underwriting GmbH, Dreieich)
 Ausschuss Flug & Beförderung: Jochen Szech (GO EAST Reisen GmbH, Hamburg)
 Ausschuss Internationale Beziehungen: Detlef Meyer (HCI Heritage Consult, Lutherstadt Wittenberg)

Partnerschaften

Gegenseitige Mitgliedschaften 
 ATV – Aktionsbündnis Tourismusvielfalt
 AAC – Arbeitskreis Aktiver Counter
 ARGE Lateinamerika – Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika e. V.
 Bffk – Bundesverband für freie Kammern
 CATA – Central Asian Tourism Association (in Gründung)
 DIU – Bundesverband der Deutschen Incoming-Unternehmen e. V.
 Gbk – Gütegemeinschaft Buskomfort e. V.
 Reisenetz e.V. – Deutscher Fachverband für Jugendreisen
 ÖVT – Österreichischer Verein für Touristik
 PATA Deutschland e. V.
 Tourismus NRW e. V.
 UHPA – Association of Croatian Travel Agencies
 VFF – Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik
 WATA – World Association of Travel Agencies

Internationale Kooperationen 
 Ashgabadsiyakhat – State tourist company (Turkmenistan)
 ETAA – Egyptian Travel Agents Association (Ägypten)
 Hubei Tourism Association (VR China)
 IATO – Indian Association of Tour Operators (Indien)
 Provinz Zhejiang (China)
 RUTI – Russian Union of Travel Industry – Baltic Department (Russland)
 RUTI – Russian Union of Travel Industry – North-West Division (Russland)
 UNPAH – Union of Croatian Independent Travel Agents (Kroatien)
 YUTA – National association of travel agencies of Serbia (Serbien)
 ZATO – Zansibar Association of Tour Operators (Sansibar)

Weblinks 
 Offizielle Website
 Faire Partner
 Travelife
 Eintrag im LobbyRegister des Deutschen Bundestages

Einzelnachweise 

Tourismus (Deutschland)
Verein (Berlin)
Verein (Bundesverband)
Interessenverband
Gegründet 1976
Tourismuswirtschaft
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Tourismusorganisation
Eingetragen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags